Може да се отнася за:

 Михаил Буботинов – български просветен деец и общественик
 Михаил Буботинов – български писател
 Михаил Буботинов – улица в София